Третье правительство Берлускони — 58-е правительство Итальянской Республики, действовало с 23 апреля 2005 по 17 мая 2006 года под председательством Берлускони.

Общие сведения 
Второе правительство, сформированное  по итогам парламентских выборов 13 мая 2001 года, сменило второе правительство Берлускони и действовало с 23 апреля 2005 по 17 мая 2006 года.

История 

После тяжёлого поражения на региональных выборах 3—4 апреля 2005 года «Вперёд, Италия» Берлускони сохранила власть только в двух областях (Ломбардия и Венеция) против восьми, которые контролировала прежде. Союзники по коалиции Союз христианских демократов и центра и Новая ИСП вышли из правительства, 20 апреля Берлускони подал президенту Чампи прошение об отставке и 23 апреля заново сформированное третье правительство Берлускони принесло присягу. 10 апреля 2006 года победу на парламентских выборах одержала левоцентристская коалиция Романо Проди «Союз». При этом на выборах в Палату депутатов победители набрали лишь на 24 755 голосов больше, чем Дом свобод (49,73 % против 49,40 %), а на выборах в Сенат обошли соперников на 147 000 голосов (49,57 % против 49,16 %). Благодаря особенностям избирательного «закона Кальдероли», проведённого через парламент в 2005 году именно правоцентристским большинством, коалиция «Союз» получила на два сенаторских кресла больше, чем «Дом свобод». Берлускони отказался признать поражение, обвинив левоцентристов в злоупотреблениях, и потребовал пересчёта голосов. Также он предложил создать большую коалицию, но Проди отказался пойти ему навстречу, и 2 мая 2006 года третье правительство Берлускони ушло в отставку, продолжая исполнять обязанности до 17 мая.

Правящая коалиция 
 Вперёд, Италия
 Лига Севера
 Новая итальянская социалистическая партия
 Национальный альянс
 Союз христианских демократов и центра
 Итальянская республиканская партия

Состав правительства

Примечания

Ссылки 
 

Правительство Италии
Политика Италии